Ожеро́ () — средневековая французская фамилия, среди известных носителей которой можно выделить:

 Антуан Ожеро (Аугерелус; ок. 1485—1534), один из первых французских гравёров и печатников, наставник К. Гарамона. Казнён в Париже за издание мемуаров Маргариты Наваррской; 
 Жан-Пьер Ожеро (1772—1836), французский бригадный генерал (с 8 мая 1804), барон Империи (с 13 августа 1811);
 Франсуа Ожеро (1757—1816), герцог ди Кастильоне, маршал и пэр Франции. Брат Жан-Пьера.